Vágner (Vágner Rogério Nunes, n. 1973) – ex calciatore brasiliano
Vagner (Vagner da Silva, n. 1986) – calciatore brasiliano
Vagner (Vagner Antônio Brandalise, n. 1989) – calciatore brasiliano
Adam Vagner  – ciclista ceco
Alexandru Vagner  – calciatore rumeno
Jakub Vágner  – biologo, conduttore televisivo e musicista ceco
Josef Vágner  – cantante e attore ceco
Josef Vágner  – zoologo e scrittore ceco
Karel Vágner  – compositore e musicista ceco
László Vágner  – arbitro di calcio ungherese
Luís Vagner  – cantante, compositore e musicista brasiliano
Martin Vagner  – hockeista su ghiaccio ceco
Ole Vagner  – imprenditore danese
Robert Vágner  – ex calciatore ceco
Vladimir Vagner  – zoologo russo

Pagine correlate 
 Wagner (disambigua)